Соревнования по велоспорту у женщин в групповой шоссейной гонке на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 августа. Старт и финиш гонки располагался на территории форта Копакабана. В соревнованиях приняли участие 67 спортсменок из 38 стран. Действующей олимпийской чемпионкой в данной дисциплине являлась голландская велогонщица Марианна Вос.

Призёры

Маршрут 
Дистанция олимпийской трассы составила 141 км. Гонка стартовала в форте Копакабана. Дальнейший маршрут прошёл по районам Сан-Конраду, Барра-да-Тижука, пляжам Ипанема, Грумари, а также возле памятника Виста Шинеза. Финиш гонки также был расположен на территории форта.

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Велоспорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийские шоссейные гонки на сайте Международной федерации велоспорта (UCI)